Obfuskation von lat. „obfuscare“ für „verdunkeln“ steht für:

 Obfuskation (Software), Software zur Verschleierung des Programmablaufs
 Obfuskation (Hardware), Hardware, um Kopieren und Reverse Engineering der Hardware zu erschweren
 Obfuskation (kryptografisch), Methode um Programmcode so umzuwandeln, dass der Algorithmus zwischen Eingabe und Ausgabe auch durch Reverse Engineering nicht aufgedeckt werden kann